Джон Калдвелл Голт () — американський педагог.
 Гарольд Едвард Голт () — австралійський політичний діяч, 17-й Прем'єр-міністр Австралії.  
 Клер Ріаннон Голт () — австралійська акторка.
 Крістофер «Кріс» Голт () — американський хокеїст, воротар.
 Максвелл Голт () — американський волейболіст, бронзовий призер Олімпійських ігор 2016 року.
 Ніколас Голт () — британський актор.